Стемпняк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стемпняк, Ли (род. 1983) — профессиональный американский хоккеист, крайний нападающий.
 Стемпняк, Флориан (1912—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, монах, мученик.
 См. также 
 Степняк (значения)